Odontonia bagginsi — вид морских креветок из семейства Palaemonidae, обнаруженных в окрестностях индонезийских островов Тидоре и Тернате в 2009 году.

Вид был описан нидерландским студентом Вернером де Гиром (Werner de Gier) из Лейденского университета. Получил название в честь героя нескольких книг Дж. Р. Р. Толкина Бильбо Бэггинса. Также в честь героев Толкина названы амёба Arcella gandalfi, пещерный сенокосец Iandumoema smeagol, ящерица Liolaemus smaug и два паука Ochyrocera laracna и Ochyrocera ungoliant

Описание 
Длина не более 1 см, тело гладкое. Живут внутри (в полостях тела) оболочников, являясь симбиотическими ракообразными. Отличительной чертой вида являются волосатые ноги.

См. также 
 Odontonia plurellicola

Примечания

Ссылки 
 Pensoft Publishers. «In a hole in a tunicate there lived a hobbit: New shrimp species named after Bilbo Baggins.» ScienceDaily. ScienceDaily, 7 June 2018.

Пресноводные креветки
Ракообразные Тихого океана
Животные, описанные в 2018 году